Die Liste der Musikjahre verlinkt zu den in Wikipedia vorhandenen Artikeln der einzelnen Musikjahre.

1400 bis 1499

1500 bis 1599

1600 bis 1699

1700 bis 1799

1800 bis 1899

1900 bis 1999

2000 bis 2099 

 
Musikjahre